

Населені пункти та їхні частини

 Коцьол — село в гміні Левін-Клодзький Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Коцьол — село в гміні Піш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Коцьол — частина села Тшемесна в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Коцьол — частина села Стришув у гміні Стришув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Коцьол — колонія в гміні Ліпниця Битівського повіту Поморського воєводства
 Коцьол — колонія в гміні Барлінек Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Коцьол — лісова осада в гміні Ґужно Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки